Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1967 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Lesley Turner et Judy Tegart battent Évelyne Terras et Lorraine Coghlan en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1967
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1967
Sport en janvier 1967
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)